Чемпионат Европы по футболу 1986 года среди юношей до 16 лет — Четвёртый розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет, который проходил в Греции с 1 по 10 мая. В чемпионате принимали участие 16 сборных. Чемпионом впервые стала сборная Испании.

Отборочный турнир 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет предшествовал отборочный турнир. 28 команд выявили 15 из них, которые прошли в финальную часть плюс сборная Греции — хозяйка турнира.

Участники 

СССР: Гинтарас Стауче (ДЮСШ Алитус), Владимир Пчельников («Спартак» М), Василий Иванов и Олег Саленко (оба — «Зенит»), Сергей Заец (Спортинтернат Киев), Олег Табунов («Локомотив» М), Михаил Калатозишвили и Бахва Тедеев (оба — «Динамо» Тб), Сергей Щетников (Спортинтернат Минск), Ренардас Капустас (Спортинтернат Каунас), Андрей Тимошенко («Ростсельмаш»), Сергей Тимофеев («Смена» М), Олег Бенько и Юрий Костик (оба — Спортинтернат Львов), Сергей Кирьяков и Валерий Попович (ЭШВСМ).
Главный тренер – Борис Игнатьев. Помощник главного тренера – Геннадий Костылев.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1986 году
Спорт в Греции в 1986 году
Международные соревнования по футболу в Греции
Май 1986 года
Чемпионаты Европы в 1986 году
Чемпионаты Европы в Греции